Victor Martínez peut désigner :
 Víctor Martínez (né en 1978), joueur vénézuélien de baseball ;
 Víctor Martínez (né en 1983), culturiste dominicain ;
 Víctor Hipólito Martínez (né en 1924), vice-président de l'Argentine de 1983 à 1989.